Española – wyspa w archipelagu Galapagos
 Española – miasto w stanie Nowy Meksyk w USA
 Espanola – miasto w Kanadzie

Zobacz też 
 Hispaniola